Гюлагарак () — деревня в Лорийской области Армении. Население в 2001 году составило 2346 человек, однако спустя десять лет оно упало до 1870 человек.

География 
Деревня расположена на юго-востоке области, недалеко от известного Степанаванского дендропарка. Рядом с Гюлагараком протекает река Дебед, приток более большой реки Кура.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Лорийской области